Секст (Гай?) Юлий Сатурнин () — полководец, римский император, узурпатор, по происхождению галл (по другим известиям, мавр), был известен при Аврелиане как выдающийся полководец.

Вопреки императорскому распоряжению он переселился при Пробе в Александрию, где был провозглашён Августом. Не желая, однако, возложить на себя знаки императорского достоинства, он удалился в Палестину, но здесь в целях личной безопасности согласился принять титул императора. Проб, который любил Сатурнина и не хотел верить его измене, выслал против него небольшой отряд. Сатурнин заперся в Апамее и вскоре, вопреки желанию Проба, был убит своими солдатами. Монеты Сатурнина чрезвычайно редки. На сегодняшний день их известно лишь две, обе — ауреусы.

Возможна идентификация Сатурнина с консулом-суффектом Юлий Сатурнином Фортунатианом.

Примечания

Литература 
 Adkins, Lesley; Roy A. Adkins (2004). «Saturninus, Sextus Julius». Handbook to Life in Ancient Rome (Updated ed.). New York: Facts On File, Inc. ISBN 0816050260.
 Vagi, David A. (2001). Coinage and History of the Roman Empire. Taylor and Francis. ISBN 1579583164.
 История Августов. Фирм, Сатурнин, Прокул, Боноз, то есть четверка тиранов . XIV—XV; Проб . XVIII. 5.
 Mc Mahon R. Probus (276—282 A.D.) and Rival Claimants (Proculus, Bonosus, and Saturninus)of the 280s. The Revolts of Proculus, Bonosus, and Saturninus // An Online Encyclopedia of Roman Emperors .

Военачальники Древнего Рима
Военачальники III века
Римские узурпаторы
Персоналии, чья дата рождения не установлена
Убитые римские императоры
Монархи, убитые в III веке